Шурин — термін свояцтва, брат дружини.

Топонім 
 Шурин — гора, одна з вершин Українських Карпат.

Прізвище 
 Шурин Станислав Андрійович (Стас Шуринс) — латвійський і український російськомовний співак.

Див. також 
 Шурине — село в Україні.